Кэ́нди () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Кэнди, Артур (1934—2019) — новозеландский трековый и шоссейный велогонщик.
 Кэнди, Брук (род. 1989) — американская певица и танцовщица.
 Кэнди, Джон (1950—1994) — канадский киноактёр, комедиант, сценарист и продюсер.
 Кэнди, Дон (1929—2020) — австралийский теннисист. 
 Кэнди, Хелен Черчилль (1858—1949) — американский писатель, журналистка, феминистка, декоратор и географ.

Остальное 
 Кэнди (фильм)

См. также 
 Кэнди Кэнди — японский роман, манга и аниме.